Sezon 1956/1957 był 33. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytułu obroniła drużyna IFK Norrköping. Tytuł króla strzelców zdobył Harry Bild, który w barwach IFK Norrköping strzelił 19 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1956 w piłce nożnej
1957 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1957 w Szwecji
1956 w Szwecji